Красная книга Сахалинской области — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Сахалинской области. Она была подготовлена специалистами Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области (том 1, том 2) и учёными Сахалинского ботанического сада ДВО РАН и Биолого-почвенного института ДВО РАН (том 2).

Издание 
Первое издание Красной книги Сахалинской области выпущено в 2000—2005 годах в 2 томах, каждый тиражом 1000 экземпляров. Красная книга Сахалинской области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

В этом издании оценка состояния видов и популяций проведена по категориям, сочетающим как категории Красной книги Российской Федерации, так и категории Международного союза охраны природы, которые соотносятся следующим образом:

Первый том. Животные 
В первом томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных Сахалинской области, который включает 170 видов (34 — беспозвоночные (18 — моллюски, 6 — ракообразные, 10 — насекомые), 7 — рыбы, 4 — пресмыкающиеся, 105 — птицы, 18 — млекопитающие).

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Второй том. Растения 
Во втором томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов Сахалинской области, который включает 251 видов растений (154 — покрытосеменные, 4 — голосеменные, 22 — папоротниковидные, 1 — плауновидные, 9 — водоросли, 24 — мохообразные, 37 — лишайники) и 19 видов грибов.

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Списки видов

Животные

Растения и грибы 
По состоянию на 2018 год в Красную книгу внесены 265 видов растений и грибов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Природа Сахалинской области
С